Šimanov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Šimanov, Gemeinde im Okres Jihlava
Šimanov, Ortsteil von Žihobce, Okres Klatovy
Šimanov, Ortslage von Stráž nad Nežárkou, Okres Jindřichův Hradec